Getting On – serie televisiva britannica del 2009
Getting On – serie televisiva statunitense del 2013, remake dell'omonima serie del 2009